Stati Uniti d'America
 Stockdale – borough della Contea di Washington, Pennsylvania
 Stockdale – città della Contea di Wilson, Texas